Le Satyricon est un roman satirique de Pétrone (). Il a notamment donné son nom à :

Cinéma 
 Les Dégénérés (Satyricon), film italien de Gian Luigi Polidoro (1968) ;
 Satyricon (Fellini Satyricon), film franco-italien de Federico Fellini (1969).
 Satiricosissimo, film italien de Mariano Laurenti (1970)

Théâtre 
 Théâtre Satiricon, salle de théâtre moscovite.

Musique 
 Satyricon, opéra de Bruno Maderna (1974) ;
 Satyricon, groupe musical de black metal norvégien ;
 Satyricon, huitième album studio du groupe de black metal norvégien Satyricon, sorti en 2013.

Presse 
 Satiricon, journal toulousain.
 Satirikon, ancien magazine satirique russe.

Homonymie de titre